Кра́узе () — фамилия немецкого происхождения, означает «кудрявый».

Известные носители фамилии

А 
 Краузе, Адам Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 8760; 26 ноября 1851.
 Краузе, Александр Карлович — русский ученый лесовод-писатель.
 Краузе, Альфред (1930—2001) — военный деятель ГДР.
 Краузе, Антон (1834—1907) — немецкий дирижёр.
 Краузе, Антони (1940—2018) — польский кинорежиссёр.

Б 
 Краузе, Барбара (род. 1959) — германская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Краузе, Брайан (род. 1969) — американский актёр.

В 
 Краузе, Вальдемар (1908—1992) — штурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 4b.
 Краузе, Виктор Иванович (род. 1950) — советский казахский бегун-марафонец, тренер.
 Краузе, Вильгельм (1833—1910) — немецкий анатом и гистолог.
 Краузе, Вольфганг (1895—1970) — немецкий языковед.

Г 
 Краузе, Геза-Фелиситас (род. 1992) — немецкая легкоатлетка, чемпионка Европы в беге на 3000 метров с препятствиями.
 
 Краузе, Генрих (1885—1983) — австрийский художник.
 Краузе, Георг Фридрих (1768—1836) — немецкий лесовод.
 Краузе, Готтлиб Адольф (1850—1938) — путешественник по Африке, африканист.
 Краузе, Гюнтер (род. 1953) — немецкий политик в чине статс-секретаря, подписавший со стороны ГДР договор о воссоединении Германии в 1990 году.

Д 
 Краузе, Джеймс (род. 1986) — американский боец ММА.
 Краузе, Джерри (1939—2017) — американский спортивный скаут и менеджер, член Зала славы баскетбола.
 Краузе, Дитер (1936—2020) — немецкий гребец-байдарочник.

З 
 Краузе, Зыгмунт (род. 1938) — польский композитор и пианист.

И 
 
 Краузе (Петров), Иван Иванович (1920—2003) — советский оперный певец.
 Краузе, Иероним Иванович (1845—1909) — медик и ботаник, исследователь Туркестана.
 Краузе, Иоганн Вильгельм (1757—1828) — немецкий и российский архитектор.

К 
 Краузе, Кай (род. 1957) — немецкий компьютерный дизайнер.
 
 Краузе, Константин Павлович (1877—1964) — российский физик, организатор образования.
 Краузе, Курт (1883—1963) — немецкий ботаник.
 Краузе, Кшиштоф (1953—2014) — польский кинорежиссёр и сценарист, оператор, актёр.

Л 
 Краузе, Луиза (род. 1986) — американская актриса.

М 
 Краузе, Михаэль (род. 1946) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.
 Краузе, Мус (1913—1992) — американский баскетболист, футболист, бейсболист, тренер и спортивный администратор.

Н

О 
 Краузе, Ольга Леопольдовна (род. 1953) — советский и российский поэт и автор-исполнитель.
 Краузе, Орла Херман (1867—1935) — датский шахматист.
 Краузе, Осип Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4043; 26 ноября 1827.
 Краузе, Оскар Фридрихович (1932—2022) — советский и российский врач, сын Краузе Фридриха Оскаровича.

П 
 Краузе, Питер (род. 1965) — американский актёр.

Р 
 Краузе, Роланд (1930—2016) — латвийский юрист, правовед.
 Краузе, Росвита (род. 1949) — восточно-германская пловчиха и гандболистка.

С 
 Краузе, Сигрун (род. 1954) — немецкая лыжница.

Т 
 Краузе, Том (1934—2013) — финский оперный певец, бас-баритон, каммерзенгер (1967).

Ф 
 Краузе, Федор (1857—1937) — немецкий хирург, один из основоположников немецкой нейрохирургии.
 Краузе, Фридрих Оскарович (1887—1973) — русский и советский врач, отец Краузе Оскара Фридриховича.

Ч 
 Краузе, Честер — основатель издательства Krause Publications.

Э 
 Краузе, Эдуард Францевич (1879—1942) — русский и советский химик.
 Краузе, Элиягу (1878—1962) — израильский агроном.
 Краузе, Эллисон (1951—1970) — студентка университета Кента, убитая во время студенческого протеста.
 Краузе, Эрнст Ханс Людвиг (1859—1942) — немецкий ботаник и миколог.

Ю 
 Краузе, Юрий Геннадьевич (1936—2022) — советский и российский журналист, телеведущий, сценарист.

Я 
 Краузе, Яна (род. 1987) — немецкая гандболистка.

 Краузе — неправильное написание фамилии полярного лётчика Л. Г. Крузе в документах НКПС 1936—1937 годов.

См. также 
 Краус
 Крузе
 Erich Krause